Прва лига СР Југославије у сезони 1994/95. је било треће такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза СР Југославије. Ове сезоне се у лиги такмичило укупно 20 клубова.

Најбољи стрелац првенства је био Саво Милошевић (Партизан), који је постигао 30 голова.

Састав Прве лиге СР Југославије у сезони 1994/95

Јесен

IА

IБ

Пролеће

IА 

Поз. = Позиција; ИГ = Одиграо; П = Победа; Н = Нерешено; И = Изгубио; ГД = Постигао голова; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика; Бонус бод. = Бонус бодови добијени у јесењем делу IА и IБ лиге; Бод. = Укупно бодова, бонус бодови + бодови освојени у пролећном делу

IБ 

Поз. = Позиција; ИГ = Одиграо; П = Победа; Н = Нерешено; И = Изгубио; ГД = Постигао голова; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика; Бонус бод. = Бонус бодови добијени у јесењем делу IА и IБ лиге; Бод. = Укупно бодова, бонус бодови + бодови освојени у пролећном делу

Референце

Спољашње везе 
 Прва лига СР Југославије - сезона 1994/95 на rsssf.com

С
Сезона 1994/95. у југословенском фудбалу